Allen County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Allen County (Indiana) – okres státu Indiana
 Allen County (Kansas) – okres státu Kansas
 Allen County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Allen County (Ohio) – okres státu Ohio